Реч магаза може да означава више ствари:
Магаза је стари народни назив за зграду у сеоском домаћинству у којој се чува храна.
Магаза је алтернативно позориште које је заједно са супругом Снежаном Никшић основао глумац Љуба Тадић.